Il termine Entre può riferirsi a:

Cinema
Entre Calais et Douvres – cortometraggio di Georges Méliès del 1897

Geografia

Entre Ríos – provincia dell'Argentina

Entre Ríos – comune boliviano della provincia di Carrasco
Entre Ríos – comune boliviano della provincia di Burdet O'Connor

Desterro de Entre Rios – comune brasiliano del Minas Gerais
Entre Folhas – comune brasiliano del Minas Gerais
Entre-Ijuís – comune brasiliano del Rio Grande do Sul
Entre Rios – comune brasiliano dello stato di Bahia
Entre Rios – comune brasiliano dello stato di Santa Catarina
Entre Rios de Minas – comune brasiliano del Minas Gerais
Entre Rios do Oeste – comune brasiliano del Paraná
Entre Rios do Sul – comune brasiliano del Rio Grande do Sul
Microregione di Entre Rios – microregione brasiliana dello stato di Bahia

Entre-Deux – comune francese del dipartimento d'oltremare di Réunion
Entre-deux-Eaux – comune francese dei Vosgi
Entre-deux-Guiers – comune francese dell'Isère
Entre-deux-Monts – comune francese del Giura
Thuès-Entre-Valls – comune francese dei Pirenei Orientali

Entre Douro e Minho – grande regione dell'Atlantico settentrionale del Portogallo
Entre Douro e Vouga – subregione della regione portoghese Nord

Trasporti
Entre Campos – stazione della metropolitana di Lisbona

Altri progetti